Пётр Степанович Валуев (29 июня 1743 — 4 июня 1814) — русский археолог, один из зачинателей изучения древностей в России, главноначальствующий Кремлёвской экспедицией, действительный тайный советник (1798). Владелец подмосковного имения Тимонино. Дед графа П. А. Валуева.

Большую известность получил тем, что разрушил в Московском Кремле большое число древних зданий и церквей, окончательно лишив эту средневековую крепость облика XVI-начала XVII веков, считая, что они своей ветхостью портят вид центра Москвы.

Биография 
Сын картографа и инженера генерал-майора С. М. Валуева из древнего (XIV век), но не богатого дворянского рода. Образование получил дома, своим возвышением обязан был удачной женитьбе, почти всю жизнь прослужил в придворном ведомстве при Екатерине II, Павле I, Александре I:
 1772 — камер-юнкер императорского двора
 1779 — камергер
 1791 — обер-церемониймейстер (получил чин тайного советника)
 1796 — сенатор
 1798 — действительный тайный советник
 1800 — уволен от службы при Павле I
 1801 — при Александре I назначен главноначальствующим кремлёвской экспедицией и Оружейной палатой

При нём было выстроено новое здание Оружейной палаты, перестроены Потешный и Слободской дворцы. Содействовал сохранению некоторых старых памятников, но многие из них уничтожил (Сретенский собор, дворец Бориса Годунова, Гербовую башню). Принимал деятельное участие в составлении и издании двух крупных археологических трудов: «Историческое описание древнего Российского Музея» (ч. 1, Москва, 1807) и «Исторические сведения, из летописей отечественных и преданий изустных извлеченные, о селе Коломенском etc.» (Москва, 1809).

По отзывам современников, Валуев был человеком угодливым и низкопоклонным перед высшими и высокомерным с теми, от кого он не зависел. Одной из черт характера Валуева была его страсть к ссорам и передрягам. Будучи обер-церемониймейстером, он постоянно ссорился с начальниками Коллегии иностранных дел, а в Москве имел столкновения с генерал-губернаторами, в особенности с Ростопчиным. Скончался в 1814 году в Москве, А. Я. Булгаков писал брату:

Семья 

С 1772 года был женат на Дарье Александровне Кошелевой (1757—1836), дочери статского советника Александра Родионовича Кошелева от брака с Анастасией Егоровной Еремеевой, была родной сестрой Родиона Александровича Кошелева. При Павле I была пожалована меньшим крестом Ордена Св. Екатерины. Имели девять детей:
 Екатерина Петровна (1774—1848), фрейлина, впоследствии камер-фрейлина.
 Прасковья Петровна (1777—1857), с 1819 года замужем за Николаем Ивановичем Аксаковым (1782—1848).
 Анастасия Петровна (07.03.1778— ?), фрейлина.
 Анна Петровна
 Софья Петровна
 Александр Петрович (1785—1822), камергер, был женат на Елизавете Фёдоровне фон дер Бринкен (1793—1872), их сын Пётр Александрович Валуев, стал председателем Совета Министров и получил титул графа.
 Пётр Петрович (1786—1812), кавалергард, погиб под Бородином.
 Павел Петрович (ок. 1789—1805)
 Степан Петрович (ум.1844), действительный статский советник, был женат на Александре Петровне Ладыженской (1800—1831), падчерице С. А. Мальцова.

Награды 
Удостоен ряда высших орденов:
 Орден Святой Анны 1-й степени (21.01.1795)
 Орден Святого Александра Невского (05.12.1796)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (18.04.1809)

Примечания 

 
 В. Федорченко. Императорский Дом: выдающиеся сановники. T. 2, с. 182. Olma Media Group, 2003. ISBN 5-7867-0046-1, ISBN 978-5-7867-0046-7.

Ссылки 
 

Археологи Российской империи
Действительные тайные советники
Обер-церемониймейстеры (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Пётр Степанович